La Sierrita kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Sierrita, Tamaulipas, 
 La Sierrita, Guerrero, Acapulco de Juárez, 
 La Sierrita, Chiapas, Villa Corzo, 
 La Sierrita, Guanajuato, Silao de la Victoria, 
 La Sierrita, Tlahualilo, 
 La Sierrita, Santiago Papasquiaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar